Wilkinson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christopher Wilkinson
 Mark Wilkinson
 Robert Wilkinson